D41 steht für:
 HMAS Brisbane (D41), australischer Zerstörer
 HMS Curacoa (D41), britischer Leichter Kreuzer
 Taunus (neue Großraum-Nummerierung), deutsche naturräumliche Großregion
 „Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnorgane“ (ICD-10-Code), siehe Liste der Neubildungen nach ICD-10

D-41 steht für:
 Akaflieg Darmstadt D-41, doppelsitziges Segelflugzeug der Akaflieg Darmstadt

D41